Черняховский район:
 Черняховский район (Житомирская область)
 Черняховский район (Калининградская область)